Влодзи́меж Лео́нард Люба́ньский (; род. 28 февраля 1947, Гливице, Польская Народная Республика) — польский футболист, нападающий. Выступал в таких клубах, как «Гурник» (Забже), «Локерен», «Валансьен», «» и «Мехелен». Также играл за национальную сборную Польши. Провёл в её составе 75 игр и забил 48 голов.

Лучший футболист в истории Польши по версии Польского футбольного союза. Чемпион Олимпийских игр 1972 года. Участник чемпионата мира 1978 года. В обществе почётных игроков сборной находится на 9-м месте. В декабре 1972 года в ознаменование 50-летия СССР Влодзимежу было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

После завершения карьеры работал тренером. Возглавлял клубы «Кемпер Корнуай» и «Локерен».

Клубная карьера 
Уроженец Гливице начинал карьеру в клубе «Сосницы» (1957—1958). В 1962 году в возрасте 15 лет дебютировал в составе «Гурника» из Забже. Играл вместе с такими игроками, как Эрнест Поль и Стефан Флоренский. С клубом семь раз выиграл чемпионат Польши и шесть раз Кубок Польши, четырежды становился лучшим бомбардиром Польской Лиги. Дважды (1967, 1970) становился лучшим футболистом года, получив приз от газеты «Спорт» в 1972 году.

В 1970 году дошёл до финала Кубка Кубков, где в финале его «Гурник» уступил клубу «Манчестер Сити». В полуфинале до этого польский клуб сенсационно выбил «Рому», когда после счёта 3:3 (после дополнительного времени) поляки прошли дальше благодаря жеребьёвке. Любаньский с 7 мячами стал лучшим бомбардиром Кубка.

В 1975 году перешёл в «Локерен» из Бельгии, отыграв там 7 сезонов: 196 игр, 82 гола. В 1981 году дошёл до финала Кубка Бельгии, где уступил «Стандарду» из Льежа. В 1983 году перешёл во французский «Валансьен», где тренером был Эрвин Вильчек, его коллега по «Гурнику». В составе команды стал лучшим бомбардиром 2-й Лиги Франции. Завершил карьеру в клубе «Мехелен» в 1986 году.

Карьера в сборной 
В 1961 году дебютировал в юниорской сборной. В составе старшей сборной впервые сыграл вместе с Зигфридом Шолтысиком 4 сентября 1963 года в Щецине против Норвегии, став самым юным дебютантом сборной Польши. Игра завершилась победой поляков 9:0. В составе сборной на Олимпиаде-1972 взял золото, был капитаном команды.

Мог сыграть на чемпионате мира 1974, но в отборочном матче против Англии был серьёзно травмирован Роем Макфарлендом. Травма колена вывела Влодзимежа из строя на 2 года. Впоследствии он писал, что Макфарленд не делал это умышленно. Травма колена стала следствием другой травмы, полученной в молодости. Сыграл на чемпионате мира в 1978 году, где Польша заняла 5-6-е места. Последний раз играл за сборную в 1980 году против Чехословакии. Проведя 75 игр, забил в последней игре 48-й гол, что стало рекордом страны. Достижение Любаньского по голам за сборную превысил только Роберт Левандовский в 2010-х годах.

В 1972 году Любаньский в рейтинге лучших игроков года по версии журнала France Football занял 7-е место. Дважды играл в матче звёзд, в том числе и в прощальном матче Льва Яшина. В 1978 году получил приз честной игры от ЮНЕСКО. В 2003 году был назван лучшим футболистом Польши за последние 50 лет.

Достижения 
 Лучший бомбардир в истории «Гурника»: 228 голов

Статистика выступлений

После завершения карьеры 
Сейчас Влодзимеж Любаньский проживает в Бельгии. Окончив бельгийскую тренерскую школу, Любаньский получил тренерскую лицензию УЕФА и некоторое время работал в «Локерене». На данный момент он также является телекомментатором матчей сборной Польши. Близкий друг Ежи Энгеля, тренера, который руководил сборной на ЧМ-2002.

Личная жизнь 
 Женат на Гражине Любаньской. Есть двое детей: сын Михал, дочь Малгожата.
 Известен как коллекционер вин и как поклонник живописи Петра Михаловского.
 Знает шесть иностранных языков: английский, немецкий, французский, нидерландский, чешский и русский. На данный момент изучает сербский.
 О нём написаны две книги: книга Кшиштофа Выжиковского «Я, Любанський» и совместная работа с Пшемыславом Словиньским «Влодек Любаньский, легенда польского футбола».

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Кемпер Корнуай»
Игроки сборной Польши по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Польши
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Заслуженные мастера спорта СССР — зарубежные спортсмены